Wacholderbach ist ein Gewässername:

 Wacholderbach (Grumbach), rechter Zufluss des Grumbachs (zum Rohrbach) in Schafbrücke, Stadt Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Wacholderbach (Proveltbach), rechter Zufluss des Proveltbachs oder Kelberger Bachs (zum Trierbach) vor Kelberg, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Wacholderbach (Trauzenbach) linker Zufluss des Trauzenbachs bei Wacholderhof, Stadt Murrhardt, Rems.Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Wacholderbach (Waschbach) linker Zufluss des Greutbachs (zum Waschbach) bei Hessental, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg